Gethsemane Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gethsemane Episcopal Church (Minneapolis, Minnesota), NRHP-ID: 84001424
 Gethsemane Episcopal Church (Appleton, Minnesota), NRHP-ID: 11000469